Christophers ist der Name von
 Ben Christophers, englischer Singer-Songwriter 
 Enno Christophers (* 1936), deutscher Hautarzt
 Ewald Christophers (1922–2003), niederdeutscher Autor
 Harry Christophers (* 1953), englischer Dirigent
 Phil Christophers (* 1980), deutsch-englischer Rugbyspieler

Siehe auch:
Christoffers